Pickens puede referirse a diferentes localidades de Estados Unidos:
Pickens (Carolina del Sur)
Pickens (Misisipi)
Pickens (Oklahoma)
Pickens (Virginia Occidental)

Otros 
Condado de Pickens